Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Grzonkowski – polski artysta plastyk
 Stanisław Grzonkowski – polski działacz związkowy i polityk